Daniel Dajani – gesuita albanese
 Nadia Dajani – attrice statunitense
 Rana Dajani – biologa e docente giordana